Az alábbi szócikk a Little Charmers című animációs sorozat epizódjait sorolja fel.

Évados áttekintés

Évadok

1. évad

2. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái